Dustin Brown (hokejaš), američki hokejaš na ledu
Dustin Brown (tenisač), jamajčansko-njemački tenisač